Der Lufthansa Cup German Open 1991 war ein Sandplatzturnier in Berlin. Das WTA-Turnier der Kategorie Tier I war Teil der WTA Tour 1991 und fand vom 13. bis 20. Mai statt.

Das Finale im Einzel gewann Steffi Graf gegen Arantxa Sánchez Vicario mit 6:3, 4:6 und 7:6. Im Doppel-Endspiel besiegten Laryssa Sawtschenko und Natallja Swerawa die Paarung Nicole Provis/Elna Reinach mit 6:3 und 6:3.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1991
German Open 1991